Platte County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Platte County (Missouri) – okres státu Missouri
 Platte County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Platte County (Wyoming) – okres státu Wyoming

 Platte County (Teritorium Colorado) – bývalý okres Teritoria Colorado